Шара — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Чиндагатайское».

География 
Село находится в юго-восточной части края, на востоке района, у реки Шара, на расстоянии в 68 км от села Александровский Завод.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.

История 
Основано в 1896 году.

Шара возглавляла МО «Шаринская сельская администрация», затем её приемника — сельское поселение «Шаринское», существовавшее с 2004 по 2011 годы.

Законом Забайкальского края от 9 сентября 2011 года № 543-ЗЗК, с 1 октября 2011 года поселение «Шаринское» объединено с «Чиндагатайским», и село Шара вошло в «Чиндагатайское» поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от 285 чел..

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.
Памятный знак в честь погибших в Великой Отечественной, в честь В. И. Ленина.

Жители заняты сельским хозяйством. В советское время действовал колхоз «Верный путь».

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Дибирдеев В. И. 

Населённые пункты Александрово-Заводского района